Алексей Максимович Дмитренко (; 1940—2009) — советский и украинский поэт, автор очерков, искусствовед, прозаик, публицист.

Биография 
Родился 30 марта 1940 года в селе Решетиловка (ныне Полтавская область, Украина). Среднюю школу окончил с серебряной медалью. Работал на строительстве дорог, рабочим местной обувной фабрики. Поступил на факультет журналистики КГУ имени Т. Г. Шевченко, который окончил в 1966 году. Студентом пятого курса, после творческой практики получил должность заведующего публицистики и очерка в газете «Літературна Україна» (рус. «Литературная Украина»). Позже возглавлял редакцию «Романи і повісті» издательства художественной литературы «Дніпро» (рус. «Днепр»), занимал должность главного редактора военного издательства «Вісті», работал в англоязычном журнале «Юкрейн», газете «Демократична Україна».

Умер 8 ноября 2009 года. Похоронен в Киеве на Северном кладбище.

Литературное творчество 
Начало его самобытного литературного творчества приходится на студенческие годы.

Алексей Дмитренко — автор стихов, очерков, эссе, рассказов, повестей, романов и более двух десятков оригинальных книг. Он стал создателем особого украинского литературного жанра — художественной документалистики, в основе которой достоверные жизненные факты, подтвержденные документами.

Тематика произведений Алексея Дмитренко — разнообразна, это экологические и национально-культурные проблемы современности, военная тематика (Великая Отечественная и афганская войны) и многое другое.
Автор книг:
 «Бо ти на землі — людина»
 «Весло»
 «Листок подорожника»
 «Без цього — не жити…»
 «Пам’ять Долини смерті»
 «Огонь твой будет всегда» (в соавт.)
 «Чистые плесы»
 «Увіходимо в полум’я…»
 «Аист»
 «Політ без приземлення»
 «Александр Стовба»
 «Хвіст ящірки»
 роману-исследование «Долина смерті»
 повесть «Верховіть черещаного дуба» (в соавт.)
 повесть-эссе «Згадуй зрідка черкаську осінь…».
 повесть-эссе <<Де береться Дніпро>>
очерков:
 «Дума о чистом плесе»
 «Карпатский лес»
 «Решетиловка»
 «Опошня» и др.

Фильмография 
Автор сценариев документальных фильмов:
 «Василь Симоненко» (1970)
 «АИСТ» (1985)

Награды и преми 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1987) — за книгу «АИСТ»

Литература 
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. — С.208 
 Шевченківські лауреати: 1962—2001. К., 2001. — С.144-146 .

Ссылки 
 Национальный союз писателей Украины. Писательский справочник

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Члены Национального союза писателей Украины
Похороненные на Северном кладбище (Киев)